Perry kan som auktorsförkortning betyda:

 Brian A. Perry
 George Perry
 Lily May Perry

Robotskapade auktorsförkortningar